Le tournoi de tennis de Suisse est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1974 se dispute à Gstaad du 8 au .

Helga Schultze remporte le simple dames. En finale, elle bat Lea Pericoli.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Helga Schultze et Lea Pericoli.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Suisse
 Saison 1974 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

WTA 1974
Suisse
Compétition de tennis à Saanen
Sport en Suisse en 1974
Tennis en juillet 1974